Gregory Alan Isakov – cantautore e musicista statunitense
 Kanybek Isakov – politico e filologo kirghiso
 Pëtr Isakov – allenatore di calcio, calciatore e arbitro di calcio sovietico
 Sergej Isakov – schermidore sovietico
 Valerij Isakov – regista sovietico
 Vladimir Isakov – tiratore a segno russo